Ставиский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ставиский, Александр (1886—1934) — французский финансист-авантюрист.
 Ставиский, Борис Яковлевич (1926—2006) — советский и российский историк-востоковед, археолог.
 Ставиский, Максим (род. 1977) — российский и болгарский фигурист, выступающий в танцах на льду.

См. также 
 Стависский, Юрий Яковлевич (1927—2010) — советский и российский физик
 Стависки (значения)